Murgantia kan syfta på:

 Murgantia, Samnium – en stad i Samnium
 Murgantia – en arkeologisk plats på Sicilien, se Morgantina
Murgantia (djur) – ett släkte av insekter